

Фізика 
 Імпульс — вектор кількості руху, міра механічного руху тіла;
 Імпульс сили — міра дії сили на проміжок часу;
 Питомий імпульс — питома тяга, міра ефективності ракетного чи реактивного двигуну
 Імпульсний детонаційний двигун  — двигун, що використовує детонаційні хвилі з метою запалювання суміші палива та окислювача.
 4-імпульс — специфічний 4-вектор
 Квазіімпульс— квантове число властиве для квазічастинок у кристалах

Інформаційні технології 
 Імпульс — різкий стрибок інтенсивності сигналу;
 Імпульсно-кодова модуляція — один із процесів перетворення аналогового на цифровий сигнал;

Біологія та медицина 
 Нервовий імпульс — потенціал дії, одиниця активності нейронів або інших збудливих клітин (у нервовій тканині, м'язах).

Психологія 
 Імпульсивність — риса характеру.

Спорт 
 «Імпульс» — український футбольний клуб з Кам'янця-Подільського Хмельницької області
 «Імпульс» — український футбольний клуб із Лубен Полтавської області

Див. також 
 Імпульс — завод у місті Шостка